Lazoerny (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Lazoerny (Komi) - posjolok in de Russische deelrepubliek Komi
 Lazoerny (Krasnodar) - posjolok in de Russische kraj Krasnodar
 Lazoerny (Krasnojarsk) - posjolok in de Russische kraj Krasnojarsk
 Lazoerny (Tsjeljabinsk) - posjolok in de Russische oblast Tsjeljabinsk